Żółty Wiatr - silny, zimny wiatr zachodni lub północno – zachodni, występujący w dorzeczu Huang He, związany z monsunem zimowym. Nawiewa pyły z pustynnych i stepowych obszarów centralnej Azji składając je w postaci lessów.

Bibliografia 
 Przeglądowy Atlas Świata, Popularna Encyklopedia Powszechna. Wyd. Fogra Oficyna Wydawnicza pod redakcją Rajmunda Mydela i Jerzego Grocha, Kraków 1999. ISBN 83-85719-31-8 - komplet.

Wiatry